Die Abkürzung RFF steht für:

 Rat für Formgebung
 Reichsfachschaft Film, in der Zeit des Nationalsozialismus eine Abteilung innerhalb der Reichsfilmkammer
 Recherche Film und Fernsehen, die Zeitschrift der Deutschen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen
 Réseau ferré de France, ehem. staatliche Behörde in Frankreich, 1997–2014 Eigentümer der französischen Eisenbahninfrastruktur

 
RFF